AFF peut faire référence à :
 {{CodeAviation|A|F|aAITA|Colorado Springs US Air Force, dans le Colorado aux États-Unis}} ;
 American Family Foundation ;
 Archives françaises du film, établissement public français ;
 Association française des fundraisers ;
 , une méthode d'apprentissage du parachutisme d'origine américaine et adaptée en France sous forme de Progression accompagnée en chute (PAC).
 Association française de futsal

Aff peut faire référence à :
 Aff, une rivière française d'Ille-et-Vilaine.